Napok romjai (The Remains of the Day), alternatív magyar címe A főkomornyik szabadsága, Kazuo Ishiguro regénye (1989)
 Napok romjai (The Remains of the Day), 1993-as brit–amerikai film, a regény alapján, rendezte James Ivory, főszereplő Anthony Hopkins
 Napok romjai (The Remains of the Day) (2007), az Esküdt ellenségek c. tévésorozat 382. epizódja (S17 E11)

Lásd még
 The Remains of the Day (2010), Alex Loveless musicalje, a regény alapján (magyar címe nem ismeretes)